een plaats op Puerto Rico, zie Luyando (Puerto Rico)
 een plaats in Spaans Baskenland, zie Luyando (Spanje)